McLaren steht für:

 McLaren Technology Group, britische Firmengruppe
 McLaren Automotive, britischer Hersteller von Straßensportwagen
 McLaren Racing, britisches Motorsport-Rennteam
 McLaren Ridge, Gebirgskamm im Mac-Robertson-Land, Antarktika

McLaren ist der Familienname folgender Personen:
 Angus McLaren (* 1988), australischer Schauspieler
 Anne McLaren (1927–2007), britische Embryonenforscherin
 Bill McLaren (1923–2010), schottischer Rugbykommentator
 Bob McLaren (* 1945), kanadischer Hürdenläufer und Sprinter
 Brandon Jay McLaren (* 1982), kanadischer Schauspieler
 Brian McLaren (* 1956), US-amerikanischer Pastor und Vertreter der Emerging-Church-Bewegung
 Bruce McLaren (1937–1970), neuseeländischer Rennfahrer und Gründer des Formel-1-Teams
 Charles McLaren, 3. Baron Aberconway (1913–2003), britischer Gärtner, Industrieller, Peer und Politiker
 Digby McLaren (1919–2004), kanadischer Geologe und Paläontologe

 Frazer McLaren (* 1987), kanadischer Eishockeyspieler
 James McLaren (* 1972), schottischer Rugby-Union-Spieler
 Kyle McLaren (* 1977), kanadischer Eishockeyspieler
 Malcolm McLaren (1946–2010), britischer Künstler und Musiker
 Norman McLaren (1914–1987), britisch-kanadischer Animationsfilmer
 Paulinho McLaren (* 1963), brasilianischer Fußballspieler
 Peter McLaren Roberts (1927–2003), kanadischer Botschafter
 Philip McLaren (* 1943), australischer Filmproduzent und Schriftsteller
 Priscilla Bright McLaren (1815–1906), englische Frauenrechtlerin und Abolitionistin
 Richard McLaren (* 1945), kanadischer Hochschullehrer und Anwalt
 Robin McLaren (1934–2010), britischer Diplomat und Sinologe
 Suzanne B. McLaren (* 1951), US-amerikanische Mammalogin
 Timothy McLaren (* 1956), australischer Ruderer
 Vivienne Graig-McLaren, namibische Bürgermeisterin
 Wayne McLaren (1940–1992), US-amerikanisches Fotomodell („Marlboro Man“)

Siehe auch:
 McLaren-Report
 MacLaren
 McClaren